Pilleurs d'épave (titre original ) est le troisième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
L'équipage du  croise un vaisseau de transport dérivant dans l'espace. Après avoir recueilli un survivant terrifié et une cargaison de valeur, ils sont interceptés par un croiseur de l'Alliance. Pendant que le commandant de l'Alliance interroge chacun des membres de l'équipage, il s'avère que la violence des Ravageurs n'est pas encore arrivée à son terme.

Production

Écriture 
Tim Minear a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Doug Savant
 Brandon Morgan

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Tim Minear.

Réception

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 

Épisode de Firefly